

Кизилдіхан — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Кизилдіхан — село, Казигуртський район, Туркестанська область